

Art 
  est un album du groupe de musique électronique français Air.

Lieu 
 L'immeuble situé au 20 Fenchurch Street, à Londres, est surnommé le talkie-walkie.

Technologie 
 Un  est un émetteur-récepteur radio portatif.